Elia Rigotto – ciclista su strada italiano
 Germano Rigotto – politico brasiliano
 Roberto Rigotto – ex calciatore italiano

Pagine correlate
 Rigotti